Австрийские федеральные железные дороги ( (ÖBB)) — государственная железнодорожная компания Австрии.

История 
Первая железнодорожная линия в Австрии открыта в 1837 году.

Железная дорога во времена Австро-венгерской империи

Постепенная национализация железнодорожной сети австрийской половины Австро-Венгрии началась в 1882 году, в результате чего появились Австрийские государственные железные дороги (kkStB). С 1896 по 1918 год они находились в подчинении Министерства путей сообщения Австрии.

Распад Австро-Венгрии (1918) 
С падением австро-венгерской монархии в начале ноября 1918 года государственные железные дороги Австрии прекратили свое существование. Соответствующие части железнодорожной сети и транспортных средств достались новым государствам Чехословакии, Германской Австрии, Югославии и Польше, а также Италии, Триесту, долине Изонцо, Истрии, Южному Тиролю и Румынии, которая аннексировала Буковину.

Создание государственной железной дороги (1919—1923) 
Австрийские государственные железные дороги начали работать как Немецко-Австрийские Государственные железные дороги (), а с 21 ноября 1919 года как Австрийские государственные железные дороги (). После вступления в силу новой федеральной конституции 1 апреля 1921 года они были переименованы в Австрийские федеральные железные дороги. Однако первоначально они оставались в составе Государственного управления транспорта а уже после 10 ноября 1920 года, в составе федеральном министерстве транспорта Австрии, под госуправлением.

19 июля 1923 г., по предложению федерального правительства Зайпеля, Национальный совет Австрии принял закон о федеральных железных дорогах, в соответствии с которым Австрийские федеральные железные дороги были учреждены как компания. Австрийские федеральные железные дороги были учреждены как юридическое лицо, а не как акционерное общество или GmbH. В тот же день федеральное правительство своим постановлением издало устав Австрийских федеральных железных дорог и отменило организационный статут, изданный в 1896 году для государственной железнодорожной администрации.

Федеральные железные дороги не могли использовать аббревиатуру ÖBB в межвоенный период, так как она уже была занята швейцарской железной дорогой Oensingen-Balsthal. Поэтому использовалась аббревиатура BBÖ. На поездах и технике было написано название компании «Bundesbahnen Österreich».

В течение нескольких лет между сильной инфляцией после Первой мировой войны и Великой депрессией Федеральные железные дороги способствовали успеху австрийского туризма. Как и до Первой мировой войны, туристические направления с железнодорожным сообщением имели явные преимущества. Поэтому Федеральные железные дороги также участвовали в рекламе австрийского туризма за рубежом и корректировали расписание движения в соответствии с запросами туристов.

Железнодорожная забастовка, путь к диктатуре (1933) 
4 марта 1933 года BBÖ открыла Австрии путь к диктатуре. Спор, возникший в Национальном совете по поводу того, как реагировать на забастовку железнодорожников, привел к кризису по поводу «Порядка делопроизводства», который канцлер Энгельберт Дольфус использовал, говоря о «парламентской ликвидации» и не позволяя Национальному совету собраться снова. Его можно было снова собрать только в 1945 году.

Вторая мировая война, связь с Deutsche Reichsbahn (1938—1945) 
После того, как Австрия была «присоединена» к Германскому рейху, 18 марта 1938 года BBÖ перешла к Deutsche Reichsbahn. Во время Второй мировой войны (1939—1945) австрийские железные дороги использовались в агрессивной политике режима, а также в терроризме против евреев и других меньшинств. Как часть Рейхсбана они были «одной из самых важных опор национал-социалистического государства», как было заявлено в 2012 году. Без железных дорог военная логистика немецких вооруженных сил и массовые перевозки в лагеря смерти были бы невозможны. Сотни тысяч австрийцев, включая все еврейское население, были вынуждены покинуть свою родину или были депортированы в концлагеря и лагеря смерти. Эта транспортировка осуществлялась по железной дороге.

В борьбе Антигитлеровской коалиции за освобождение Австрии к апрелю 1945 года было разрушено около 41 процента железнодорожной сети Австрии. Реконструкция началась сразу после окончания войны. 20 июля 1945 года работу начало Главное управление Австрийских государственных железных дорог.

Оккупация Австрии войсками союзников (до 1955), Декларация об экономическом органе (1969) 
Летом 1947 года Австрийские федеральные железные дороги были () снова восстановлены как управляемая государством компания. Была восстановлена инфраструктура и проведена электрификация. Железная дорога с её многочисленными служащими, как и вышестоящее министерство транспорта, была частью сферы влияния социал-демократов, которые до 1966 года правили в коалиции во главе с консерваторами.

С новым законом о федеральных железных дорогах, представленным консервативным «единоличным правительством» Клауса в 1969 году, ÖBB был объявлен зависимым экономическим органом, который управлялся как ветвь федерального оперативного управления, но оставался полностью в рамках федерального бюджета.

Массовая автомобилизация 
С 1960-х годов федеральные железные дороги значительно потеряли свое значение. С ростом благосостояния австрийского населения автомобиль становился все более популярным как средство передвижения номер один в частной жизни. Благодаря Австрийскому автомобильному, мотоциклетному и туристическому клубу () и Ассоциации водителей автомобилей, мотоциклов и велосипедистов Австрии () пожелания автомобилистов также очень громко доводились до политиков, когда это было необходимо, в связи с чем интерес к современному интенсивному общественному транспорту, такому, как железнодорожный транспорт, значительно снизился. Необходимость субсидирования железной дороги часто критиковалась гражданами, не использовавшими железную дорогу, как «ненужный дефицит».

В результате соревнования, которое было в 1971 году, появился логотип Австрийских федеральных железных дорог (), так называемый «Pflatsch», который с 1974 года заменил BBÖ-Flügelrad. Pflatsch просуществовал более 30 лет, пока не был заменен словесным знаком «ÖBB».

Новый Австротакт (1991) 
В 1991 году австрийские федеральные железные дороги впервые представили общенациональное интервальное расписание с помощью New Austrotakt, или, сокращенно, NAT’91. В то время было введено ежечасное высокоскоростное сообщение на западных и южных линиях, а также скоростное сообщение каждые два часа на других основных линиях. В то же время железнодорожный парк был расширен за счёт 370 новых поездов и 100 000 кресел. Поскольку NAT’91 рекламировался как «первый большой шаг новой железной дороги в будущее», Pflatsch как логотип ÖBB в то время часто сочетался со словами «Die Neue Bahn», что означает в переводе на русский «Новая железная дорога», особенно в печатных изданиях и в телевизионной рекламе 1990-х годов.

Преобразование в общество (1992) 
В 1992 году ÖBB была преобразована в компанию с собственным юридическим лицом (гибрид GmbH и акционерной корпорации) коалицией SPÖ-ÖVP. Компания на 100 % принадлежала Австрийской Республике. Преобразование преследовало две основные цели: с одной стороны, в связи с неизбежным присоединением Австрии к Европейскому союзу необходимо было соблюдать директивы ЕС, а с другой стороны, финансовые потребности государственного сектора должны были быть снижены при одновременном повышении эффективности и повышении конкурентоспособности.

Реструктуризация Австрийских федеральных железных дорог () (2004 г.) 
В 2004 году Австрийские федеральные железные дороги были реорганизованы федеральным правительством «ÖVP-FPÖ Шюссель II» в группу с ÖBB Holding AG и дочерними предприятиями. С 1 января 2005 года дочерние предприятия ÖBB-Holding AG начали самостоятельную деятельность в группе. В 2012 году федеральное правительство SPÖ-ÖVP Faymann I одобрило меры, которые снова ограничивают независимость «холдинговых дочерних компаний».

Компания 
Австрийские федеральные железные дороги () были организованны в соответствии с Законом о федеральных железных дорогах, который был принят в 2009 году, а до этого в 2003 году — в соответствии с Законом об устройстве федеральных железных дорог. С 1 января 2005. Австрийские федеральные железные дороги были разделены на четыре независимые дочерние компании, Австрийские федеральные железные дороги-Holding AG имеет своего собственного руководителя, 100 % акций которого принадлежит Австрийской Республике.

Цифры, даты и факты 

Сотрудники ÖBB Group по состоянию на 31 декабря 2018 г.

 Сотрудники: 31 411 (42 850)
 из них на итоговой должности: 20 697 (21 718)
 дополнительные ученики 1770 * (1743)

* Кроме того, 127 учеников были наняты общим частным фондом профессионального обучения в 2018 финансовом году.

Производственные показатели группы ÖBB (вся информация 2018):

 Пассажиров (в год) 474,2 млн.
 из них железнодорожный местный транспорт 224,5 млн.
 из них железнодорожный транспорт дальнего следования 36,9 млн.
 из них автобусы 212,8 млн.

 Пассажиро-километров поездом (в год) 11,5 млрд.
 из них местный транспорт 5,5 млрд.
 из них на междугородние перевозки 6,0 млрд.

Тонно-километров товаров (тонн в год) 31,7 млрд

 Поезда (в день) 6,596
 из них местный транспорт 4279
 из них междугородние перевозки 340
 из них грузовые перевозки 1147

Поездки на поезде (в год) 2319826

 Локомотивы 1047
 Легковой автомобиль 2691
 Грузовой вагон 25698

Современное состояние 
Железнодорожная сеть Австрии состоит из магистральных линий: Западная железная дорога (Вена — Линц — Зальцбург — Инсбрук — линия пересекает страну с востока на запад), Вена — Грац, Вена — Филлах. Четыре железнодорожные линии пересекают Альпы: однопутная линия через Тауэрн, двухпутные через Бреннер, Земмеринг, Шобер.

Тяговый подвижной состав

Генеральные директора 

Руководство Австрийских федеральных железных дорог и предшествующим организациям была передана следующим лицам:
Генеральные директора Государственных железных дорог (1842—1848)
 Херменегильд фон Франческони (3 января 1842 — июль 1848)
 Хокк (1848)
 Шмид (1848)
 Карл Риттер фон Гега (1 августа 1848 — …)
Главное управление строительства (1850—1852)
 Карл Риттер фон Гега (… — …)
Центральная дирекция по строительству железной дороги (1852—1859)
 Карл Риттер фон Гега (… — 1859)
Генеральная инспекция австрийских железных дорог (1874—1919)
(с 1875 года ведомство с генеральным директором, а с 1879 полномочия были разделены между несколькими людьми)
 Вильгельм Нёрдлинг (1875—1879)
Дирекция Государственного железнодорожных операций (1882—1884)
 Алоис Кзедик Фрайхерр фон Брюндельсберг (1882 — …)
Общие имперские и королевские государственные железные дороги (в Императорском и королевском Департаменте торговли, 1884 по 1896 году)
 Алоис Кзедик Фрайхерр фон Брюндельсберг (… — 1892)
 Леон фон Билинский (1892—1895)
 Эрнест фон Кёрбер (1882 — …)
С 1896 года по 1918 год Императорское и королевское Министерство путей сообщения имело несколько отделений, должность генерального директора отсутствовала
Генеральная дирекция Австрийских федеральных железных дорог (1923—1938)
 Ганс Зигмунд (1 октября 1923 — декабрь 1924)
 Йозеф Машат (декабрь 1924 — декабрь 1926)
 Рудольф Фошт-Монсхофф (декабрь 1926 — март 1930)
 Ганс Седлак (март 1930 — октябрь 1930)
 Франц Г. Страфелла (2 октября 1930 — 5 июня 1931)
 Эгон Зеефехлнер (июнь 1931 — март 1933)
 Антон Шёпфер (март 1933 — март 1938)
Генеральная дирекция Австрийских федеральных железных дорог (1945 — 31 марта 2004)
 Эрнст Р. Каан (Руководитель государственной железной дороги)(июнь 1945 — 19 мая 1947)
 Эрнст Зайдлер (20 мая 1947 — 31 декабря 1951)
 Винценц Юбилайс (1 января 1954 — 31 декабря 1954)
 Максимилиан Шантл (13 января 1955 — 31 декабря 1966)
 Бруно Кепник (1 января 1967 — 31 декабря 1968)
 Карл Калц (1 января 1969 — 13 июня 1974)
 Вольфганг Пыха (14 июня 1974 — 13 июня 1984)
 Эрнст Голлнер (14 июня 1984 — 30 апреля 1987)
 Генрих Юблайз (1 мая 1985 — 31 июля 1993)
 Гельмут Дракслер (1 августа 1993 — 31 июля 2001)
ÖBB-Holding AG (c 1 апреля 2004)
 Рюдигер ворм Вальде (1 августа 2001 — 31 октября 2004)
 Мартин Хубер (1 ноября 2004 — 22 апреля 2008)
 Петер Клюгер (и. о. с 23 апреля 2008, 26 мая 2008 — 6 июня 2010)
 Кристиан Керн (7 июня 2010 — 17 мая 2016)
 Йозеф Хальбмаер (и. о. 17 мая по 24 мая 2016)
 Андреас Маттхэ (и. о. 24 мая 2016, 4 июля назначен наблюдательным советом)

Члéнство 
Австрийские федеральные железные дороги являются членами следующих организаций:
 UIC: Международный союз железных дорог (Париж/Франция)
 RNE: Rail Net Europe (Вена/Австрия)
 railML.org: Организация по стандартизации железнодорожных данных (Дрезден/Германия)
 ACBA: Австрийская-Kитайская бизнес-ассоциация [АКБА] (Вена/Австрия)

См. также 
 Железные дороги стран мира

Примечания

Литература 
 Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994, стр 14.

Ссылки 

 Официальный сайт
 ÖBB-Konzern
 ÖBB Reiseportal
 Übersichtskarte der ÖBB Infrastruktur
 Bahnnetz Österreich und Wien

Железнодорожный транспорт Австрии
Акционерные общества Австрии